Badile steht für

 Piz Badile, Berg im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Bussière-Badil, französische Gemeinde

Personen:

 Antonio Badile (1518–1560), italienischer Maler
 Giovanni Badile (1379–1451), italienischer Maler